Liangshui bezeichnet:

 Liangshui (Qingchuan) (凉水镇), Großgemeinde im Kreis Qingchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liangshui (Tumen) (凉水镇), Großgemeinde der Stadt Tumen in der chinesischen Provinz Jilin
 Liangshui (Wudu) (两水镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu
 Liangshui (Langzhong) (凉水乡), Gemeinde der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liangshui (Lezhi) (凉水乡), Gemeinde im Kreis Lezhi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liangshui (Ji’an) (凉水朝鲜族乡), Nationalitätengemeinde der Koreaner in der Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jilin
 Liangshui (Ziyuan) (两水苗族乡), Nationalitätengemeinde der Miao im Kreis Ziyuan im Autonomen Gebiet Ziyuan, Volksrepublik China